Het vrouwen enkelspel toernooi is een van de vijf onderdelen van de Wereldkampioenschappen badminton 2022. Regerend kampioen was de Japanse Akane Yamaguchi die haar titel prolongeerde.

Geplaatste spelers

Ronde van 64

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste 4